Wapen van São Paulo (staat)
 Wapen van São Paulo (stad)